Кубок Лихтенштейна по футболу 2018/19 () — 74-й сезон ежегодного футбольного соревнования в Лихтенштейне. Победитель кубка квалифицируется в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2019/20. Обладателем кубка в 47-й раз стал Вадуц.

Первый раунд 
Матчи состоялись 21, 22 и 28 августа. В первом раунде участвовали 6 команд.

Второй раунд 
Матчи состоялись 12 и 25 сентября. Во втором раунде участвуют 8 команд.

1/4 финала 
Матчи 1/4 финала состоялись 23, 24 октября и 7 ноября. В 1/4 финала участвуют 8 команд.

1/2 финала 
Матчи 1/2 финала состоялись 9 апреля.

Финал 

Финал состоялся 1 мая 2019 года.

Ссылки 
 Кубок Лихтенштейна 2018/2019 на RSSSF

Кубок Лихтенштейна по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019
2018 год в Лихтенштейне
2019 год в Лихтенштейне